Vidal José de Oliveira Ramos, politiek persoon
Vidal Ramos (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina